Вујчић је српско презиме које постоји у Србији, Хрватској, Босни, Херцеговини и Црној Гори.

По Јовану Цвијићу и Јовану Ердељановићу, до појаве речника Вука Караџића 1867. године, назив презимена је било Вуичић. Почетком 20. века, једни региструју презиме као Вујичић а други као Вујчић, самим тим данас имамо више верзија истог презимена. Караџић је позајмио слово ј из латичног писма.

Први Вујчић се помиње 1518. године у околини Београда. Први помен Вујчића као племе је 1541. у нахији Змијање код Бање Луке где и данас живе Вујчићи. После тога следе миграције у Херцеговину, Црну Гору затим у Рашку и Сјеницу. После битке на Чегру 1809. године, у очекивању освете Турака, Вујчићи прате Карађорђа Петровића у тада још ненасељену Шумадију. Карађорђе је лично одређивао ко ће у ком делу живети.

Срби у Хрватској се помињу још давне 1600. – као граничари. Ту је исто документовано презиме Вуичић. Прва породица Вујчића у Хрватској је из села Кусоње. Презиме такође вуче корене из Мораче у Црној Гори где су Вујчићи својта са Ђаловићима, Радовићима и Фемићима. А и дан данас живе људи са презименом Вујчић у Брчком. Српско село Вујчићи налази се у близини Брчког.

Вести из Немачке су изјавили да се први Вујчићи појављују 1790. у Чуругу и Госпођинцима 1852.

Познати Вујчићи 
 Никола Вујчић (1956), српски песник
 Првослав Вујчић (1960), српски књижевник
 Зоран Вујчић (1961), хрватски фудбалер
 Александра Вујчић (1973), хрватска глумица
 Никола Вујчић (1978), хрватски кошаркаш
 Штефан Вујчић (1986), немачки фудбалер хрватског порекла

Извори

Литература

Спољашње везе 
 Историја презимена Вујчић и Вујичић
 Други део историје презимена Вујчић и Вујичић

Српска презимена
Српске породице